Piên, gemeente in Brazilië
(2816) Pien, asteroïde

Achternaam 
Armand Pien, voormalig weerman bij de BRT
 Luc Pien (1953), Belgisch regisseur/producer

Nederlandse voornaam 

 Pien (roepnaam)
Pien, personage uit Zeg 'ns Aaa (1981)
Pien Hersman (2004), schaatsster
 Pien Hindriksen (2001), voetbalster
 Pien Keulstra (1993), triatlete en voormalig langebaanschaatsster
 Pien Limpens, (2001), wielrenster
 Pien Sanders (1998), hockeyster
 Pien Savonije (circa 1963), Nederlands voormalig presentator
 Pien Smit (2004), schaatsster
 Pien Storm van Leeuwen (1945–2020), beeldend kunstenares en dichteres
 Pien Thijssen, hofdame